Arzberg kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Arzberg, Sachsen, kommun, Sachsen, 
 Arzberg, Bayern, stad i Bayern

Österrike 

 Arzberg (Steiermark), ort,